Scarabaeus steht für:
 Scarabaeus (Gattung) in der Familie der Blatthornkäfer (Scarabaeidae)
 u. a. Heiliger Pillendreher (Scarabaeus sacer)
 historisch auch andere Blatthornkäfer wie Mondhornkäfer und Feldmaikäfer, die heute zu anderen Gattungen gezählt werden
 Skarabäus, Abbildung des Heiligen Pillendrehers in der altägyptischen Kunst
 Scarabaeus (1505–1558), auch: Georg Scharnikau und Georg Scharneköper, deutscher Reformator, Theologe und erster evangelischer Prediger in Hannover, siehe Georg Scharnekau